Văduva se poate referi la:

Nume da familie 
 Ilie Văduva (1934-1998), lider comunist român, membru al CPEX al PCR și ministru de externe
 Ion Văduva (n. 1936), matematician și informatician român
 Elza Văduva (n. 1943), politician comunist român, de origine maghiară
 Leontina Văduva (n. 1960), soprană română stabilită în Franța
 Robert Văduva (n. 1992), fotbalist român

Văduva neagră 
 Văduva neagră, un gen de păianjeni veninoși, sau Black Widow - un film nord-american
 Văduva neagră (film), thriller american
 Vera Renczi, criminală în serie de naționalitate ungară

Altele 
 Văduva veselă, operetă compusă de Franz Lehár

Nume de familie românești